

Personnes 

 Alberto Babo (né en 1974), manager du Porto Ferpinta au Portugal depuis 2006 ;
 Joseph Marius von Babo, dramaturge allemand ;
 Lambert Heinrich von Babo (1818-1899), chimiste allemand.

 Babo, rappeur mexicain.

Lieux 

 Babo, localité du Burkina Faso ;
 Babo, district de la région Oromia en Éthiopie ;
 Babo, localité du département de Manokwari dans la province de Papouasie occidentale en Indonésie ;
 Babo, localité dans la commune italienne de Roppolo ;
 BABO, bâtiment administratif de Baden-Oos (voir Forces françaises en Allemagne).

Films 

 Babo 73, film de 1964 de Robert Downey Sr. ;
 BA:BO, film sud-coréen de 2008.

Autres 
 Maye babo est une phrase dans le langage zoulou pour signifier la surprise.

Voir aussi